De Serie B 2012/13 was het 81ste voetbalseizoen op het tweede niveau van Italië. Het seizoen begon op 24 augustus 2012 met de wedstrijd Modena FC–Hellas Verona (1-1) en eindigde op 19 mei 2013 met het treffen tussen FC Crotone en Juve Stabia (3-3).

AS Bari kreeg gedurende het seizoen zeven punten in mindering wegens financiële onregelmatigheden. US Sassuolo eindigde als eerste, met drie punten voorsprong op Hellas Verona. Beide clubs keerden terug in de hoogste afdeling van het Italiaanse voetbal, de Serie A. AS Livorno, de nummer drie in de reguliere competitie, dwong promotie af via de play-offs. In de finale was de ploeg over twee duels te sterk voor Empoli FC.

In de 462 gespeelde wedstrijden in de reguliere competitie werd in totaal 1175 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,54 doelpunt per wedstrijd. Topscorer werd Daniele Cacia, die 24 keer scoorde voor Hellas Verona.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie
{{Wedstrijdschema laatste 4 zonder 3e plaats dubbele confrontatie
| RD1-team01 = AS Livorno
| RD1-team02 = Brescia 
| RD1-score01firstleg = 1
| RD1-score02firstleg = 1
| RD1-score01secondleg = 1
| RD1-score02secondleg = 1

| RD1-team03 = Empoli
| RD1-team04 = Novara 
| RD1-score03firstleg = 1
| RD1-score04firstleg = 1
| RD1-score03secondleg = 4
| RD1-score04secondleg = 1

| RD2-team01 = 'AS Livorno 
| RD2-team02 = Empoli
| RD2-score01firstleg = 1
| RD2-score02firstleg = 1
| RD2-score01secondleg = 1
| RD2-score02secondleg = 0
}}AS Livorno promoveert en komt in het seizoen 2013/14 opnieuw uit in de Serie A.Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.AssistsIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.Meeste speelminuten

ScheidsrechtersOnderstaande cijfers zijn gebaseerd op de reguliere competitie, dus exclusief de play-offs

Toeschouwers

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers speelden in het seizoen 2012/13 bij een club uit de Serie B.

Sassuolo Calcio

Bijgaand een overzicht van de spelers van Sassuolo Calcio, die in het seizoen 2012/13 onder leiding van trainer-coach Eusebio Di Francesco de titel opeisten in de Serie B en zo promotie afdwongen naar de Serie A.

Zie ook
Serie A 2012/13
Coppa Italia 2012/13

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 2012/13